Les contreforts de Latroun sont un lieu stratégique fortifié qui domine la route Tel-Aviv - Jérusalem. Il fut l'objet de plusieurs batailles lors de la guerre israélo-arabe de 1948 et lors de la guerre des Six Jours de 1967.

 Bataille de Latroun (1948) relate les événements de 1948 et leurs différentes historiographies.
 Bataille de Latroun (1967) traite des événements de 1967.

Latroun